CSKA (en cyrillique : ЦСКА, qui est l'abréviation de Центральный Спортивный Клуб Армии - Tsentralny Sportivny Kloub Armii qui se traduit par « Club sportif central de l'Armée ») est donnée à plusieurs clubs ou institutions sportives en Russie et Europe de l'Est :

Clubs omnisports 
 CSKA Moscou, un club omnisports russe, qui possède notamment :
 une section football,
 une section football féminin,
 une section basket-ball,
 une basket-ball féminin,
 une section hockey sur glace,
 une section handball,
 une section handball féminin,
 une section rugby,
 une ancienne section volleyball.
 CSKA Sofia, un club omnisports bulgare, qui possède notamment :
 une section football,
 une section basketball
 une section basketball féminin,
 une section hockey sur glace,
 une section volleyball,
 une section handball
 CSKA Kiev, ancien club omnisports ukrainien

Clubs de football 
 PFK CSKA Sofia, un club de football bulgare
 FK CSKA 1948 Sofia, un autre club de football bulgare
 CSKA Douchanbé ancien club tadjik
 CSKA-Pamir Douchanbé club tadjik

Autres 
 Palais des sports de glace CSKA, salle omnisports de Moscou
 ancien nom du HK Arystan Temirtaw, club de hockey sur glace du Kazakhstan
 VEB Arena stade de football appelé également Arena CSKA
 
 CSKA Samara, club de basketball féminin
 SKA Saint-Pétersbourg, club de hockey sur glace de l'armée basé à Saint-Pétersbourg